Хе́йлен () — нидерландская/бельгийская фамилия.

Известные носители:
 Хейлен, Дирк (род. 1967) — бельгийский кёрлингист и тренер.
 Хейлен, Михаэль (род. 1994) — бельгийский футболист.

См. также 
 Хелен